Ernesto II de Sajonia-Gotha-Altemburgo (en alemán: Ernst II von Sachsen-Gotha-Altenburg, 30 de enero de 1745-20 de abril de 1804) fue un príncipe soberano y gobernante de los Ducados Ernestinos en el siglo XVIII.

Reinó como Duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo entre 1772 y 1804. Uno de los primeros miembros y precursor de los Illuminati bávaros, fue un gobernante ilustrado interesado en las ciencias, en especial en la astronomía y en la física.

Biografía 
El 30 de enero de 1745, Ernesto nació en el Palacio Ducal de Gotha, siendo el tercer hijo del Duque Federico III de Sajonia-Gotha-Altemburgo y su esposa, la Princesa Luisa Dorotea de Sajonia-Meiningen. 

El fallecimiento de sus hermanos Federico y Luis, en 1756 y 1735 respectivamente, le colocaron en el primer puesto de la línea de sucesión al Ducado de Sajonia-Gotha-Altemburgo. La Duquesa Luisa se afanó en su educación, rodeándole de un selecto grupo de profesores, con los que en 1768 emprendió un viaje pedagógico por los Países Bajos, Inglaterra y Francia.

Implantó los ideales de la Ilustración cuando hubo de hacerse cargo del Ducado en 1772, tras la muerte de su padre. Acontecieron numerosas reformas, fomentándose el teatro y las ciencias naturales, modernizándose el sistema educativo y la Hacienda, lo que colocó a Sajonia-Gotha-Altemburgo a la cabeza de los ducados sajones de Turingia.

No obstante, dada su preferencia por la astronomía, su mayor logro fue la creación del Observatorio de Gotha (Sternwarte Gotha) junto con su amigo el astrónomo Franz von Zach, que se convirtió en un punto de referencia para los astrónomos europeos.

En 1774, se convirtió en un francmasón, ingresando en la logia Zum Rautenkranz de Gotha, y en 1775 fue nombrado Gran Maestre de la Logia de Alemania. Más tarde, en 1783, entró en contacto con los Illuminati, bajo los nombres de Quintus Severus y Timoleon. En 1784, se le encomendó el cargo de Supervisor de la Baja Sajonia, que desempeñó con gran fervor, brindando asilo político en Gotha al fundador, Adam Weishaupt, en 1787.

Matrimonio e hijos 
El 21 de marzo de 1769, se casó en Meiningen con la Princesa Carlota de Sajonia-Meiningen, hija del Duque Antonio Ulrico y su esposa, Carlota de Hesse-Philippsthal.

Títulos y tratamientos 
 30 de enero de 1745 - 9 de junio de 1756: Su Alteza Serenísima El Príncipe Ernesto de Sajonia-Gotha-Altemburgo, Duque en Sajonia
 9 de junio de 1756 - 10 de marzo de 1772: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Sajonia-Gotha-Altemburgo
 10 de marzo de 1772 - 20 de abril de 1804: Su Alteza Serenísima Ernesto II, Duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo

Ancestros

Referencias 
 August Beck: Ernst II. Ludwig, Herzog von Sachsen-Gotha und Altenburg. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 6, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, pp. 308-313.
 Christoph Köhler, Andreas Klinger, Werner Greiling: Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg. Böhlau, Köln u. a. 2005, ISBN 3-412-19905-2

Duques de Sajonia del siglo XVIII
Duques de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Masones de Alemania
Iluminados de Baviera
Nacidos en Gotha